Ибро Шарич (; род. 20 февраля 1982) — боснийский шахматист, гроссмейстер (2007).

В составе сборной Боснии и Герцеговины участник 2-х Олимпиад (2006—2008).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Боснии и Герцеговины